Shark Island (deutsch Haifischinsel) ist der Name folgender Inseln:

 Shark Island (Namibia), Insel vor der Küste von Namibia
 Shark Island (Amerikanische Jungferninseln), Insel der Amerikanischen Jungferninseln
 Shark Island (New South Wales), Insel in Australien
 Shark Island (Northland), Insel in der Region Northland, Neuseeland
 anderer Name der Insel Håkollen in der Antarktis